KRT71 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 523 амінокислот, а молекулярна маса — 57 292.

Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, проміжних філаментах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки